Ludwig Obersteiner ist der Name folgender Personen:

* Ludwig Obersteiner (Maler) (1857–nach 1881), österreichischer Maler
 Ludwig Obersteiner (Alpinist) (1899–1946), österreichischer Alpinist